Lagtingsvalget på Færøerne 1998 blev afholdt den 30. april 1998. Valget var Tjóðveldisflokkurins bedste nogensinde, som største parti og en fremgang på over 10 prosent (og hele fire mandater). Javnaðarflokkurin og Fólkaflokkurin gik begge frem med to mandater. Til genæld mistede Sambandsflokkurin to mandater, mens Kristiligi Fólkaflokkurin (Framburðsflokkurin) og Verkamannafylkingin blev knust så eftertrykkeligt, at ingen af dem nogen sinde stillede op til valg igjen. Valget banede vejen for Anfinn Kallsbergs første regering bestående af Fólkaflokkurin, Tjóðveldisflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin.

Resultater 

Stemmeberettigede: 31 609
Optalte stemmer:  27 876
Valgdeltalgelse: 88,2 %

Top 10 over personlige stemmer 

 Høgni Hoydal (T) 1562
 Jóannes Eidesgaard (JF) 705
 Kristian Magnussen (JF) 705
 Lisbeth L. Petersen (SB) 641
 Óli Breckmann (FF) 632
 Bjarni Djurholm (FF) 583 
 Sámal Petur í Grund (SF) 534
 Heini O. Heinesen (T) 514
 Anfinn Kallsberg (FF) 509
 Alfred Olsen (SB) 388

Valgkredse, byer og større bygder

Referencer

Eksterne links
Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)
Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting - Results Lookup

1998
Politiske valg i 1998
Politik i 1998